Voicing – termine che in generale indica il rivolto di un accordo musicale
 Voicing – nel jazz piano e negli arrangiamenti musicali moderni, indica la costruzione di un accordo musicale in maniera complessa (mediante inversione, sovrapposizione di altri accordi o altre tecniche) 
 Voicing – termine usato per indicare l'arte di intonare il suono delle canne d'organo
 Voicing – tipo di musicoterapia o forme di espressioni artistiche basate su fonazioni